

Persone 
 Hermann Diels (1848-1922) – filologo classico, storico della filosofia e delle religioni tedesco
 Ludwig Diels (1874-1945) – botanico tedesco
 Otto Paul Hermann Diels (1876-1954) – chimico tedesco
 Rudolf Diels (1900-1957) – politico e militare tedesco

Altro 
 Diels-Kranz (Die Fragmente der Vorsokratiker) – opera filologica di Hermann Diels e Walther Kranz
 Reazione di Diels-Alder – reazione chimica